Rublack ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Rublack (1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Hans-Christoph Rublack (1932–2006), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Susanne Rublack (* 1962), deutsche Juristin und Richterin am Bundesverwaltungsgericht
 Ulinka Rublack (* 1967), deutsche Historikerin, Autorin und Hochschullehrerin